Desa Serang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,63), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 108,44), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 109,28), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 109,94), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,95), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,35, long 107,13), 
 Desa Serang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar